Galéria peut être le nom :
 d'une commune de Haute-Corse ;
 d'un golfe de la façade occidentale de la Corse ;

Galeria peut être le nom :
 de la tribu Galeria, une des tribus rurales de la Rome antique ;
 de la revue d'art espagnole Galeria ;

Galería peut être le nom :
 d'une ancienne grotte de la sierra d'Atapuerca